Oldenbursko (německy Oldenburg) je zkrácené pojmenování pro zaniklý stát na území současného Německa (resp. území spolkové země Dolní Sasko). Oldenbursko vzniklo jako hrabství na sklonku 9. století a zaniklo jako svobodný stát Německa v roce 1946. Během své existence bylo až do roku 1918 monarchií tj. hrabstvím, vévodstvím a nakonec velkovévodstvím a od roku 1918 až do svého zániku (kromě let nacismu) bylo svobodným státem Výmarské republiky.

 Oldenburské hrabství (1091–1774)
 Oldenburské vévodství (1774–1810)
Francouzská okupace Oldenburska (1810–1814)
 Oldenburské velkovévodství (1814–1918)
 Svobodný stát Oldenbursko (1918–1946)

Oldenbursko jako stát zanikl 9. prosince 1946 začleněním do tehdy ustaveného Dolního Saska jako jeho součást, kromě oldenburských exkláv Lübeck (knížectví), který se stal součástí země Šlesvicko-Holštýnsko a Birkenfeld, jenž se stal součástí země Porýní-Falc.

 
Dějiny Dolního Saska